Vestvolden kan hentyde til flere forsvarsanlæg:

 Vestvolden – en del af Københavns befæstning, opført 1888-1892.
 Westwall også kaldet Siegfried-linjen – En forsvarslinje opført langs Tysklands vestlige grænse i tiden 1938-1940.
 Atlantvolden – En forsvarslinje opført langs Europas vestkyst fra december 1941.